Джу́итт (Jewitt) — английская фамилия.

 Джуитт, Дэвид — английский астроном
 Джуитт, Ллевеллин Фредерик Уильям — английский иллюстратор, гравёр